Allen är ett efternamn, som främst förekommer i engelskspråkiga länder. Det har samma engelska uttal som det mestadels skotska efternamnet Allan.

Den 31 december 2019 var 207 personer med detta efternamn folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Allen

A
 A.A. Allen (1911–1970), amerikansk pingsevangelist
 A. Leonard Allen (1891–1969), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Louisiana
 Aimee Allen (född 1979), amerikansk sångerska
 Aleisha Allen (född 1991), amerikansk skådespelare
 Alfie Allen (född 1986), brittisk skådespelare
 Andrew M. Allen (född 1955), amerikansk astronaut
 Arnold Allen (född 1994), engelsk MMA-utövare
 Arthur Leigh Allen (1933–1992), amerikansk huvudmisstänkt som Zodiac Killer
 Asa A Allen, se A.A. Allen

B
 Beth Allen (född 1984), nyzeeländsk TV-skådespelare
 Betty Allen (1930–2009), amerikansk operaångerska, meoaopran
 Bryan Allen (född 1980), kanadensisk ishockeyspelare

C
 Carl Ferdinand Allen (1811–1871), dansk historiker
 Chad Allen, flera personer
 Chad Allen (basebollspelare) (född 1975), amerikansk basketbollspelare
 Chad Allen (musiker)
 Chad Allen (skådespelare) (född 1974), amerikansk skådespelare
 Charles Elmer Allen (1872–1956), amerikansk botaniker
 Christa B. Allen (född 1991) kanadensiska skådespelare
 Conor Allen (född 1990), amerikansk ishockeyspelare

D
 Daevid Allen (1938–2015), australisk sångare och låtskrivare
 Dave Allen (1936–2005), irländsk komiker
 Doris Allen (1901–2002), amerikansk barnpsykolog

E
 Edward Allen (aktiv 1777–1790), brittisk skådespelare och teaterchef
 Edward N. Allen (1891–1972), amerikansk politiker
 Elizabeth Allen, flera personer
 Elizabeth Allen (skådespelare) (1929–2006), amerikansk skådespelare
 Elizabeth Anne Allen (född 1970), amerikansk skådespelare
 Eugene Allen (1919–2010), butler i vita huset

F
 Frances Allen (1932–2020), amerikansk datavetare
 Frank G. Allen (1874–1950), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Massachusetts

G
 Gene Allen (född 1918), amerikansk art director
 George Allen (född 1952), amerikansk politiker, republikan, guvernör och senator för Virginia
 Geri Allen (1957–2017), amerikansk jazzpianist, lärare och kompositör
 Gracie Allen (1895–1964), amerikansk komiker
 Graham Allen (född 1953), brittisk parlamentsledamot
 Grant Allen (1848–1899), brittisk författare

H
 Henry Justin Allen (1868–1950), amerikansk politiker
 Henry Watkins Allen (1820–1866), amerikansk militär och politiker
 Hervey Allen (1889–1949), amerikansk författare
 Hoodie Allen (född 1988), amerikansk rappare, sångare och låtskrivare

I
 India Allen (född 1965), amerikansk skådespelare och fotomodell
 Irwin Allen (1916–1991), amerikansk filmproducent och regissör

J
 Jake Allen (född 1990), kanadensisk ishockeymålvakt
 James Allen, flera personer
 James Allen (psalmförfattare) (1734–1804), engelsk frikyrkopredikant och psalmförfattare
 James Allen (senator) (1912–1978), amerikansk politiker, demokrat, senator för Alabama
 James Lane Allen (1849–1925), amerikansk författare
 Joan Allen (född 1956), amerikansk skådespelare
 Joe Allen (född 1990), walesisk fotbollsspelare
 Joel Asaph Allen (1838–1921), amerikansk zoolog
 John Allen, flera personer
 John Allen (amerikansk fotboll), tränare inom amerikansk fotboll
 John Allen Giles (1808–1884), brittisk historiker, skolman och författare
 John Allen Muhammad (1960–2009), amerikansk seriemördare
 John Allen Nelson (föddm1959), amerikansk skådespelare
 John Allen Paulos (född 1945), an amerikansk författare och professor i matematik
 John B. Allen (1845-1903), amerikansk republikansk politiker och jurist
 John C. Allen (1907–1979), amerikansk berg- och dalbanekonstruktör
 John R. Allen (född 1953), amerikansk general
 John R.L. Allen (född 1932), brittisk geolog, en brittisk geolog och sedimentolog
 Joseph P. Allen (född 1937), amerikansk astronaut

K
 Karen Allen (född 1951) amerikansk skådespelare
 Kate Allen (född 1970), österrikisk triatlet
 Kate Allen (landhockeyspelare) (född 1974), australisk landhockeyspelare
 Keith Allen (född 1953), walesisk komiker och skådespelare
 Keith Allen (ishockeyspelare) (1923–2014), kanadensisk ishockeyspelare
 Kris Allen  (född 1985), amerikansk musiker, sångare och låtskrivare
 Krista Allen (född 1971), amerikansk skådespelare

L
 Laura Allen (född 1974), amerikansk skådespelare
 Liliana Allen (född 1970), mexikansk friidrottare
 Lily Allen (född 1985), brittisk popsångerska

M
 Marit Allen (1941–2007), brittisk modejournalist
 Mark Allen (född 1986), nordirländsk snookerspelare
 Marvin Allen (född 1983), brittisk-amerikansk fotbollsspelare
 Maryon Pittman Allen (född 1925), amerikansk journalist och politiker
 Matthew Allen (född 1958), svenskamerikansk skådespelare

N
 Nancy Allen (född 1950), amerikansk skådespelare
 Nathon Allen (född 1995), jamaikansk kortdistanslöpare

O
 Oscar K. Allen (1882–1936), amerikansk politiker

P
 Paul Allen (född 1953), amerikansk entreprenör
 Philip Allen (1785–1865), amerikansk politiker
 Phog Allen (1885–1974), amerikansk basketspelare

R
 Ralph Allen (1693–1764), brittisk entreprenör och filantrop
 Ray Allen (född 1975), amerikansk basketspelare
 Red Allen (1906–1967), amerikansk jazzmusiker
 Richard Allen (1760–1831), amerikansk religiös ledare
 Richard Allen (landhockeyspelare) (1902–1969), indisk landhockeyspelare
 Rick Allen (född 1963), amerikansk trumslagare
 Robert Allen (1852–1888), dansk musiker
 Roy Allen (1906–1983), brittisk nationalekonom och statistiker
 Russell Allen (född 1971), amerikansk sångare
 Rustee Allen (född 1953), amerikansk musiker

S
 Sandy Allen (1955–2008), amerikansk storväxt kvinna
 Scott Allen (född 1949), amerikansk konståkare
 Steve Allen (1921–2000), amerikansk TV-programledare, skådespelare, komiker, musiker och författare

T
 Ted Allen, (född 1965), amerikansk kokboksförfattare och TV-personlighet
 Thomas Allen (född 1944), brittisk operasångare
 Tim Allen (född 1953) amerikansk skådespelare och komiker
 Timothy Allen (född 1971), brittisk fotojournalist
 Tom Allen (född 1945), amerikansk politiker

W
 Walter Allen (1911–1995), brittisk författare
 Will Allen (född 1978), amerikansk fotbollsspelare
 William Allen, flera personer
 William Allen (författare) (1784–1868), amerikansk författare
 William Allen (guvernör) (1803–1879), amerikansk politiker
 William Allen (kardinal) (1532–1594),engelsk kardinal
 William Allen (kemist) (1770–1843), engelsk filantrop
 William Allen (kongressledamot), (1827–1881), amerikansk politiker
 William Allen (seglare) (född 1947), amerikansk seglare
 William V. Allen, amerikansk politiker, populist, senator för Nebraska
 Woody Allen (född 1935), amerikansk filmregissör, manusförfattare, skådespelare och komiker
 Wyatt Allen (född 1979), amerikansk roddare

Källor

Engelska efternamn